Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1977.

Setzliste 
Es wurden 16 Spieler gesetzt, darunter Guillermo Vilas an Nr. 1 und Manuel Orantes an Nr. 2.

Qualifikation 
Am 7. und 8. Mai wurde eine über drei Runden gehende Qualifikation ausgespielt, aus der sich die folgenden acht Spieler für das Hauptturnier qualifizierten:

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 9. bis 16. Mai 1977, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 31. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1977)

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1977